ГТУ — многозначная аббревиатура:
 Газотурбинная установка:
 Ишимбайская ГТУ;
 Германское торговое уложение;
 Гидротурбинная установка;
 Главное таможенное управление;
 Главное территориально управление;
 Главное техническое управление;
 Главное транспортное управление;
 Главное тюремное управление Министерства юстиции;
 Государственный технический университет:
 Брянский государственный технический университет (БГТУ);
 Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ);
 Громкоговорящее телефонной устройство;
 Грузинский технический университет;
 Главное тюремное управление.